En poésie, le dactyle est un pied, c’est-à-dire un élément métrique (un module rythmique).
 Dans la mythologie grecque, les Dactyles sont des dieux crétois autochtones.
 En botanique, un dactyle fait partie d'un genre de plantes de la famille des Poaceae (anciennement graminées).
 En carcinologie, le dactyle est le dernier article d'un appendice articulé chez les arthropodes (doigt mobile sur une pince de crabe, tarse des pattes d'un insecte).
 En astronomie, Dactyle est une lune de l'astéroïde (243) Ida.